De Morteel ou Van de Morteel peut faire référence à : 
 Ineke De Moortel, mathématicienne belge.
 Françoise Van De Moortel (1941-2005), journaliste belge.
 Mathilde Van de Moortel (née en 1984), monteuse française.

Voir aussi 
 De Mortel, village néerlandais de la province du Brabant-Septentrional.